Bibàcul () era un cognom de família que portava la gens Fúria. Els personatges principals que van portar aquest cognom van ser:
 Luci Furi Bibàcul va ser qüestor i va morir a la batalla de Cannes l'any .
 Luci Furi Bibàcul va ser pretor en data incerta.
 Marc Furi Bibàcul, poeta satíric romà.

Referències 

Cognoms romans
Bibacul